Садки () — село, входит в Головинский сельский совет Костопольского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 226 человек. Почтовый индекс — 35041. Телефонный код — 3657. Код КОАТУУ — 5623480805.

Местный совет 
35041, Ровненская обл., Костопольский р-н, с. Головин.

Ссылки 
 Садки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Костопольского района